Francis ben Fathallah ben Nasrallah Marrash – scrittore e poeta siriano
 Hassan Nasrallah – politico libanese
 Yousry Nasrallah – regista e sceneggiatore egiziano